Omicidio a Manhattan (Exiled) – film per la televisione del 1998, conosciuto anche con il titolo originale Exiled: A Law & Order Movie
Exiled (Fangzhu) – film di Hong Kong del 2006
Exiled in America – film statunitense del 1990